Wehrenfennig steht für:

 Wehrenfennig (Theologengeschlecht)

Wehrenfennig ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Wehrenfennig (1867–1937), österreichischer evangelischer Pfarrer 
 Erich Wehrenfennig (1872–1968), Kirchenpräsident (Landesbischof) in Schlesien
 Gottfried Wehrenfennig (1873–1950), österreichischer evangelischer Pfarrer, Bundesführer des Bundes der Deutschen
 Karl Hermann Wehrenfennig (1822–1881), Architekt
 Johann Theodor Wehrenfennig (1794–1856), Superintendent der evangelischen Superintendentur A. B. Oberösterreich

Siehe auch:
 Wehrenpfennig